Мигуново — название населённых пунктов:

Россия 
 Мигуново — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Мигуново — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Мигуново — деревня в Ржевском районе Тверской области.